Llista de masies i altres construccions relacionades del Solsonès (sud de la comarca) (municipis d'Clariana de Cardener, Riner, Olius, la Molsosa, Llobera, Pinós, Pinell de Solsonès, i Solsona), ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Solsonès
 Llista de rellotges de sol del Solsonès

Solsones Sord
 Sud